

Norma 
 TCO (norma) – seria norm i certyfikatów takich jak: TCO 99, TCO 03, TCO 05 dla elektronicznych urządzeń i mebli biurowych, oceniająca zgodność produktów pod względem ergonomii, energooszczędności i ekologii
 TCO Development – szwedzka spółka należąca do Tjänstemännens Centralorganisation, bezpośrednio odpowiedzialna za rozwój i przyznawanie certyfikatów zgodności TCO
 Tjänstemännens Centralorganisation – szwedzka konfederacja związków zawodowych przyznająca normy TCO

Metoda ekonomiczna 
 Total Cost of Ownership – metoda analizy całkowitych kosztów

Muzyka 
 The Cinematic Orchestra – brytyjski zespół tworzący muzykę jazz